Loch Leven (Perth and Kinross), een zoetwatermeer in Perth and Kinross, Schotland.
 Loch Leven (Highland), een inham in Highland, Schotland.
 Loch Leven (Californië), een meer in Californië, VSA